Стивен Адам Амел (; Торонто, 8. мај 1981) канадски је глумац. Познат је по улози Оливера Квина у серији Стрела (2012—2020) и Кејсија Џоунса у филму Нинџа корњаче: Изван сенке (2016).

Филмографија

Филм 

|-
| 2016.
| Нинџа корњаче: Изван сенке
| -{Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows}-
| Кејси Џоунс
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2004.
| Тотално квир
| -{Queer as Folk}-
| инструктор
| 2 епизоде
|-
| 2004.
| Деграси: Нова генерација
| -{Degrassi: The Next Generation}-
| вратар
| 1 епизода
|-
| 2010.
| Истражитељи из Мајамија
| -{CSI: Miami}-
| Питер Труит
| 1 епизода
|-
| 2010.
| Морнарички истражитељи: Лос Анђелес
| -{NCIS: Los Angeles}-
| Ендру Вивер
| 1 епизода
|-
| 2011.
| Вампирски дневници
| -{The Vampire Diaries}-
| Брејди
| 2 епизоде
|-
| 2011.
| Место злочина: Лас Вегас
| -{CSI: Crime Scene Investigation}-
| А. Џ. Гаст
| 1 епизода
|-
| 2011.
| Обдарен
| -{Hung}-
| Џејсон
| главна улога
|-
| 2011.
| Беверли Хилс, 90210: Следећа генерација
| 90210
| Џим
| 2 епизоде
|-
| 2011—2012.
| Нова девојка
| -{New Girl}-
| Кајл
| 2 епизоде
|-
| 2012.
| Приватна пракса
| -{Private Practice}-
| Скот Бекер
| 7 епизода
|-
| 2012—2020.
| Стрела
| -{Arrow}-
| Оливер Квин / Стрела
| главна улога
|-
| 2014—2023.
| Флеш
| -{The Flash}-
| Оливер Квин / Стрела
| 10 епизода
|-
| 2016—2020.
| Легенде сутрашњице
| -{Legends of Tomorrow}-
| Оливер Квин / Стрела
| 6 епизода
|-
| 2017—2019.
| Супергерл
| -{Supergirl}-
| Оливер Квин / Стрела
| 3 епизоде
|-
| 2019.
| Бетвумен
| -{Batwoman}-
| Оливер Квин / Стрела
| 1 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Биографије живих особа
Канадски глумци